Ordened Computer Chaos, een Belgische lanparty
 Orange County Choppers, een Amerikaans merk van motorfietsen
 Onderwijs- en cultuurcomplex, een cultuurhuis in Den Haag